

Osoby 
 Axel Springer – niemiecki dziennikarz i wydawca
 Filip Springer – polski dziennikarz
 Jerry Springer – demokratyczny burmistrz miasta Cincinnati w stanie Ohio w Stanach Zjednoczonych
 Cornelis Springer – holenderski malarz miejskiej architektury, grawer i litograf

Przedsiębiorstwa 
 Axel Springer SE – niemiecki koncern wydawniczy
 Axel Springer Polska – spółka prawa handlowego, wydawca prasy. Istnieje od 1994 roku jako agenda Axel Springer AG
 Ringier Axel Springer SK
 Springer Science+Business Media – międzynarodowe wydawnictwo naukowe, dawniej Springer Verlag

Miejsca 
 Springer – miejscowość w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Colfax
 Springer – miejscowość w stanie Oklahoma, w hrabstwie Carter
 Springer (ang. Springer Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Ransom

Pozostałe 
 Springer spaniel angielski – rasa psów należąca do grupy psów aportujących, płochaczy i psów wodnych
 Springer spaniel walijski – rasa psów, należąca do grupy psów aportujących, płochaczy i psów wodnych